Die Aufarbeitung, das Aufarbeiten ist:

 Recycling in der Abfallwirtschaft
 Wiederaufarbeitung von Atommüll, insbesondere von Kernbrennstäben
 Refabrikation von Autoteilen
 Restaurierung von Möbelstücken 
 Teig bis zum Backvorgang vorbereiten 
 Gefällte Bäume zerlegen
 In der Analytischen Chemie werden Proben aufgearbeitet, d. h. in eine Form gebracht, die sie untersuchbar macht, siehe Probevorbereitung

Aufarbeitung in der Psychologie: 

 Aufarbeitung der Vergangenheit, siehe Vergangenheitsbewältigung
 Trauerarbeit
 Psychotherapie

Aufarbeitung in der Geschichtsschreibung:

 Vergangenheitsbewältigung

Siehe auch:
 Aufbereitung